Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2020 проводился с 27 февраля по 1 марта 2020 года в городе Сундбюберг.

В чемпионате приняло участие 20 команд.

Чемпионом стала (впервые в истории чемпионатов) команда Агнес Кнохенхауэр / Расмус Врано, победившая в финале команду Юханна Хельдин / Кристиан Линдстрём. Бронзовыми призёрами стала команда Monika Wranå / Матс Врано.

Формат турнира 
Сначала все команды, разбитые на 4 группы по 5 команд в каждой (A, B, C, D), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая команда играет по разу с каждой. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам среднего значения тестовых бросков в дом (ТБД, , в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Команды, занявшие в группах первые два места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: четвертьфиналы (команды ранжируются по DSC и 1-я команда играет с 8-й, 2-я с 7-й, 3-я с 6-й, 4-я с 5-й; проигравшие в четвертьфиналах делят общее 5-е место), полуфиналы, матч за 3-е место и финал. В итоговой классификации команды, не прошедшие в плей-офф, ранжируются по месту, занятому в группе, а среди занявших одинаковые места — по ТБД (DSC).

Составы команд

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Время начала матчей указано местное (UTC+1:00)

Четвертьфиналы. 29 февраля, 20:00

Полуфиналы. 1 марта, 10:00

Матч за 3-е место. 1 марта, 14:00

Финал. 1 марта, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2020
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2020

2020
Спорт в Швеции в 2020 году
Февраль 2020 года
Март 2020 года
Спортивные соревнования в Сундбюберге